Анвик:

 Анвик — муниципалитет во Франции, в регионе Бретань, департамент Финистер.
 Анвик — гражданский аэропорт, расположенный у центрального делового района города Анвик (Аляска), США.
 Анвик — город в зоне переписи населения Юкон-Коюкук, штат Аляска, США.
 Анвик — река в штате Аляска, приток Юкона